Эмита — река в России, протекает в Республике Дагестан.
 (481) Эмита — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.